Ву́лиця Марка Каганця — назва вулиць у різних населених пунктах України.

 Вулиця Марка Каганця — вулиця у місті Коростені.
 Вулиця Марка Каганця — вулиця у місті Львові.

Вулиці, названі на честь людей